Der Name Essertines bezeichnet verschiedene Orte

in der Schweiz:
die Gemeinde Essertines-sur-Rolle im Kanton Waadt
die Gemeinde Essertines-sur-Yverdon im Kanton Waadt
ein Weiler in der Gemeinde Dardagny im Kanton Genf

in Frankreich:
die Gemeinde 42600 Essertines-en-Châtelneuf im Département Loire
die Gemeinde 42360 Essertines-en-Donzy im Département Loire